Андреј Курент (Београд, 5. август 1931) био је југословенски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1940.-те
|-
| 1948. || На својој земљи || Петер
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1951. || Трст || Иван
|-
| 1953. || Скоројевићи || /
|-
| 1955. || Дјевојка и храст || Иван
|-
| 1955. || Дјевојка и храст Кратки филм ||

|-
| 1955. || Тренуци одлуке || /
|-
| 1959. || Добри стари клавир || Домобрански командир
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || -{L'enclos}- ||  -{Rottenführer}-
|-
| 1960. || Веселица || Миленко
|-
| 1962. || Наша кола || /
|-
| 1964. || Завера || /
|-
| 1964. || Не плачи, Петре || Командир
|-
| 1965. || Истим путем се не враћај || /
|-
| 1966. || Амандус || Ребел
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1973. || Јесење цвеће || Бон
|-
| 1977. || То со гади || Крамар
|-
| 1978. || Прослава пролећа || Опат
|-
| 1979. || Драга моја Иза || Григоријев
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1982. || Неплодност || /
|-
| 1985. || -{Der Sonne entgegen}- || /
|-
| 1985. || Наш човек || /
|-
| 1985. || Доктор || /
|-
| 1987. || Живела слобода || Бривец
|-
| 1987. || Љубав нас све води у пропаст || 
|-
| 1988. || Вук Караџић || /
|-
| 1989. || Кафе Асториа || Друг председник
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1995. || Радиодоц || Професор
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2002. || Позабљени заклад || Равнатељ
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1931.
Југословенски глумци
Словеначки глумци
Глумци из Београда
Словенци у Србији